Studienberechtigungsprüfung steht für
 allgemein die Hochschulreife
 Studienberechtigungsprüfung (Österreich), der fachgebundene Hochschulzugang